Soldatskoje () ist der Name von Dörfern und ländlichen Siedlungen in Russland:
 Soldatskoje (Belgorod, Rakitnjanski), in der Oblast Belgorod, Rakitnjanski rajon
 Soldatskoje (Belgorod, Starooskolski), in der Oblast Belgorod, Starooskolski rajon
 Soldatskoje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (ehemals Lewitten, Pilgrim und Schwellienen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Soldatskoje (Fatesch), in der Oblast Kursk, Fateschski rajon
 Soldatskoje (Kursk, Gorschetschenski), in der Oblast Kursk, Gorschetschenski rajon
 Soldatskoje (Kursk, Kurtschatowski), in der Oblast Kursk, Kurtschatowski rajon
 Soldatskoje (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Soldatskoje (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Soldatskoje (Tula), in der Oblast Tula
 Soldatskoje (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Bolschoje Soldatskoje, Dorf und Verwaltungssitz des Bolschesoldatski rajon, Oblast Kursk
 Soldatskoje Pole, Gedenkstätte der Schlacht bei Stalingrad bei Gorodischtsche, Oblast Wolgograd